

Patronyme
 Bonnafet Tarbouriech, (1952- ), est un acteur français.
 Émile Tarbouriech, (1811-1885), fut un homme politique français.
 Ernest Tarbouriech, (1865-1911), fut un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme